Иртек — село в Ташлинском районе Оренбургской области в составе Болдыревского сельсовета.

География 
Располагается на левом берегу реки Иртек примерно в 27 км к югу от районного центра села Ташла и в 170 км к западу от Оренбурга.

Население 

Постоянное население составляло 269 человек в 2002 году (русские 76 %).

История 
Станица Иртецкая входила в 1-й Уральский военный отдел Уральского казачьего войска

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района